Roxy může být:

 Roxy (klub v Praze) – hudební noční klub v Praze
 Roxy Music – anglická hudební skupina
 The Roxy – noční klub v Londýně
 Roxy Theatre – noční klub ve West Hollywood
 Roxy NYC (nebo též The Roxy) – noční klub v New Yorku
 Roxie (Mississippi) – město v Mississippi
 Roxy Paine (* 1966) – americký výtvarník
 Roxy Reynolds (* 1983) – americká pornoherečka